Шаха́м () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шахам, Гил (род. 1971) — израильско-американский скрипач.
 Шахам, Орли (Orli Shaham, род. 1975) — американская пианистка, сестра Г. Шахама.
 Шахам, Ринат (род. 1980) — израильская оперная концертная певица (меццо-сопрано).
 Шахам, Хагай (Hagai Shaham, род. 1966) — израильский скрипач, брат Р. Шахам.